Палоташ () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Палоташ, Йожеф (1911—1957) — венгерский борец, призёр Олимпийских игр.
 Палоташ, Петер (настоящее имя Пе́тер По́телецкий; 1929—1967) — венгерский футболист.